Двадцать третья симфония:

 Симфония № 23 (Гайдн), 1764
 Симфония № 23 (Моцарт), 1773
 Симфония № 23 (Иоганн Михаэль Гайдн), ок. 1779
 Симфония № 23 (Мясковский), 1941

 0023